Алекса́ндр Кучу́мов: Кучумов, Александр Михайлович (1923—1988) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Кучумов, Александр Николаевич (род. 1990) — российский самбист.